Иван Симеонов Гърнев е български политик, деец на Българския земеделски народен съюз.

Биография 
Иван Гърнев е роден в 1880 година в неврокопското село Либяхово, което тогава е в Османската империя. Баща му е възрожденският деец Симеон Гърнев, а брат му Георги Гърнев е фолклорист. Член е на БЗНС.

При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение, служи във 2-ра рота на 14-а воденска дружина.

Участва в Първата световна война в Шести пехотен македонски полк. За отличие в боевете е награден със знак на военния орден „За храброст“, IV степен

Арестуван е през май 1925 година при Дъбнишката акция на ВМРО, отведен в Дъбница и изтезаван. През 1934 година е избран за кмет на родното си село. Умира през 1942 година.

Родословие

Бележки 

Български политици (1918 – 1945)
Български политици от Македония
Дейци на БЗНС
Родени в Илинден
Македоно-одрински опълченци
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български военни дейци от Първата световна война
Починали в Илинден